Kul har flere betydninger:

 Kul – Et produkt der kommer, når man fjerner vand og andre lette stoffer fra dyre- eller planteråstoffer, f.eks ved at sætte ild til det
 Karbon (geologisk periode) – også kendt som kultiden eller bare kul – en geologisk tidsperiode
 Kul (bjergart) – en bjergart
 Tegnekul

Se også 
 Carbon – et grundstof som også kaldes kulstof, forveksles til tider med kul. (Kul er lavet af carbon)
 Carbon (flertydig)
 Kul- og Stålunionen
 Kulmine
 Kulstof 14-datering